Paasilinna este un nume de familie finlandez, care se poate referi la următoarele persoane sortate alfabetic:
 Arto Paasilinna (1942–2018), scriitor finlandez
 Erno Paasilinna(fi) (1935–2000), scriitor finlandez
 Mauri Paasilinna(fi) (n. 1947), scriitor finlandez
 Reino Paasilinna (1939–2022), om politic finlandez